Lista 363 gmin w departamencie Maine i Loara we Francja.

(CAA) Communauté d'agglomération d'Angers, created in 2001.
(CAC) Communauté d'agglomération du Choletais, created in 2001.
(CAS) Communauté d'agglomération Saumur Loire Développement, created in 2001.

Gminy we Francji